Grigoleit ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christoph Grigoleit (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler
 Horst Grigoleit (1921–2008), deutscher Bildender Künstler, siehe Horst Grig
 Jonathan Grigoleit (* 1931), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär
 Klaus Joachim Grigoleit (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Kurt Grigoleit (1924–1988), deutscher Kameramann
 Otto Grigoleit (1893–1965), deutscher Politiker (DVP, FDP, CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Stefanie Grigoleit (* 1989), deutsche Basketballspielerin